Nielse SV, voorheen Nielse SK en Nielse AC, later KVK Niel, een Belgische voetbalclub met stamnummer 415, verdwenen in 2003
 Nielse SV (9546), een Belgische voetbalclub met stamnummer 9546, sinds 2010